

Calcio a 5 
Coppa Italia di Serie A2 2001-2002 (calcio a 5) – 3ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di calcio a 5 maschile.

Pallavolo 
Coppa Italia di Serie A2 2001-2002 (pallavolo maschile) – 5ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di pallavolo maschile.
Coppa Italia di Serie A2 2001-2002 (pallavolo femminile) – 6ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di pallavolo femminile.